HEF steht als Abkürzung für:
 Herefordshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 die Historische Eisenbahn Frankfurt
 den Manassas Regional Airport nach dem IATA-Flughafencode
 High-Energy-Fuels, Treibstoffe auf Borbasis
 Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Kfz-Kennzeichen

Hef steht für:
 De Hef, die ehemalige Eisenbahnbrücke in Rotterdam 
 den Spitznamen des Playboy-Gründers Hugh Hefner (1926–2017)

Abkürzung